Fingermossor (Lepidozia) är ett släkte av bladmossor. Fingermossor ingår i familjen Lepidoziaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor